Tveta kyrka kan syfta på bland annat:

Tveta kyrka, Småland
Tveta kyrka, Södermanland
Tveta kyrka, Värmland